Джеймс Огилви:

 Джеймс Огилви, 5-й барон Огилви из Эйрли
 Джеймс Огилви, 1-й граф Эйрли
 Джеймс Огилви — шотландский епископ